Ци́ммер, или Зи́ммер ( — «комната») — фамилия. Известные носители:

Циммер 
 Циммер, Вернер (1929—2019) — саарский борец.
 Циммер, Габриэла (род. 1959) — немецкий левый политик.
 
 Циммер, Дитер (1934—2020) — немецкий журналист, писатель и переводчик. 
 Циммер, Иосиф Израилевич (1859 — после 1917) — член Государственной думы Российской Империи IV созыва.
 
 Циммер, Маркус (1964—2006) — немецкий панк-рок музыкант и вокалист.
 Циммер, Род (1942—2016) — канадский политик, бизнесмен и филантроп.
 Циммер, Ханс (род. 1957) — немецкий кинокомпозитор.
 Циммер, Эмма (1888—1948) — немецкая (Третий рейх) военная преступница; казнена.
 Циммер, Эрнст (1864—1924) — немецкий художник и иллюстратор.

Зиммер 
 Зиммер, Брэдли (род. 1992) — американский бейсболист.
 Зиммер, Джон Тодд (1889—1957) — американский орнитолог и энтомолог.
 Зиммер, Кайл (род. 1991) — американский бейсболист.
 Зиммер, Ким (род. 1955) — американская актриса.
 Зиммер, Констанс (род. 1970) — американская телевизионная актриса.
 Зиммер, Роланд ван (более известен как Роланд Уэст; 1885—1952) — голливудский режиссёр, известный своими инновационными фильмами-нуар 1920-х и начале 1930-х годов.

Прочее 
 Цимер
 Zimmer — американский автопроизводитель.
 Циммер — комната или домик на сдачу туристам.
  — немецкая единица счёта, включавшая 40 меховых шкур.

Примечания